Tracker je lahko:

 Tracker oz. sledilnik, strežniški program, ki vzpostavlja komunikacijo med klienti v protokolu BitTorrent
 Grumman S-2 Tracker, ameriško protipodmorniško letalo
 HMS Tracker, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice
 Tracker (album), album britanskega glasbenika Marka Knopflerja